Atlantic:

 Breguet Atlantic — самолёт военно-морских сил дальнего радиуса действия. В строю с 1961 года.
 Atlantic Records (Atlantic Recording Corporation — «Атлантическая звукозаписывающая корпорация») — американский лейбл звукозаписи, принадлежит компании Warner Music Group. Основан в 1947 году.
 Atlantic — швейцарская марка часов.
 The Atlantic — издание в США.